

Algemeen 
 Banaba (eiland), een eiland in Kiribati
 Lagerstroemia speciosa, een plant uit de kattenstaartfamilie
 bachelor na bachelor, titel of graad die in Vlaanderen gebruikt wordt voor een bacheloropleiding die gevolgd wordt nadat reeds een andere bachelortitel behaald werd

Barangays in de Filipijnen 
Een barangay is een deelgemeente, met een eigen bestuur
 Banaba (Pedre Garcia), een barangay in Pedre Garcia (Batangas, Luzon)
 Banaba (San Pascual), een barangay in San Pascual (Batangas, Luzon)
 Banaba (Cavite), een barangay in Silang (Cavite)
 Banaba (Laguna), een barangay in Famy (Laguna, Luzon)
 Banaba (Maguindanao), een barangay in Datu Abdullah Sangki (Maguindanao, Mindanao)
 Banaba (Rizal), een barangay in San Mateo (Rizal)
 Banaba (Bamban), een barangay in Bamban (Tarlac, Luzon)
 Banaba (Tarlac City), een barangay in Tarlac City (Tarlac, Luzon)

Zie ook 
 Băbana